Boris Dittrich – attivista per i diritti umani, politico e scrittore olandese
 Denise Dittrich – politica statunitense
 Franz Dittrich – patologo austriaco
 Olli Dittrich – personaggio televisivo, comico, attore e musicista tedesco
 Rudolph Dittrich – entomologo austriaco, la Dittrichia viscosa prende da lui il nome
 Vinzenz Dittrich – allenatore di calcio e calciatore austriaco, difensore